

Patronyme 
Génois ou Genois est un nom de famille notamment porté par :
 Agathe Génois, romancière, poétesse et auteur de littérature jeunesse québécoise ;
 Charles Genois (1793-1866), maire de La Nouvelle-Orléans en Louisiane ;
 Jacques Genois (né en 1950), joueur de rugby à XV ;
 Lucien Génois (1880-1939), homme politique français ;
 Jules de Saint-Genois, (1813-1867), historien, bibliothécaire, professeur d'université et homme politique belge.

Génie civil 
 Un pont génois est un ouvrage d'art en pierre, construit principalement par les Génois en Corse.

Histoire 
 Les carabiniers génois (1859) sont une compagnie de volontaires formés à Gênes au début de la deuxième guerre d'indépendance italienne.

Théâtre 
 Le Génois est une comédie dont l’auteur n’est pas connu, représentée une seule fois, en 1695, à la Comédie-Française.

Voile 
 Un génois est l'une des voiles installées à l'avant du mât d'un voilier.

Langue 
 Le génois est le principal dialecte ligure parlé dans la ville de Gênes et ses environs.

Voir aussi 
 
 Communauté de communes du Gennois